Simulation (von lateinisch simulātio „Schein, Verstellung, Täuschung“) steht für:
 Simulation, Vorgehensweise zur Analyse von Systemen
 Simulation, das Darstellen von Zeichen tatsächlich nicht vorliegender Krankheiten gegenüber einem Untersucher; siehe Simulant
 Simulationsspiel
 Simulationsspiel (Computerspiel), Computerspielgenre

Siehe auch:

 simultan (Begriffsklärung)
 Dissimulation, das Verbergen oder Bagatellisieren von Krankheitszeichen
 Simulator (Strahlentherapie), Komponente der Bestrahlungsplanung